Кейшон Дэвис (; род. 28 февраля 1999, Норфолк, Виргиния, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр чемпионата мира (2019), серебряный призёр Панамериканских игр (2019) в любителях.

Любительская карьера 
Кейшон Дэвис выступает в лёгкой весовой категории.

На Панамериканских играх в 2019 году в столице Перу он завоевал серебряную медаль, уступив в финале кубинскому боксёру Энди Крузу.

На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге Дэвис дошёл до финала, в котором вновь уступил кубинскому боксёру Энди Крусу, тем самым завоевал серебряную медаль чемпионата мира. По ходу турнира выбил из борьбы за награды таких боксёров, как армянина Оганеса Бачкова, узбека Элнура Абдураимова.

Олимпийские игры 2020 года 
В 2021 году прошёл квалификацию на Олимпийские игры 2020 года, и в июле 2021 года стал участником Олимпийских игр в Токио.
Где он соревновался в весе до 63 кг и в 1/8 финала техническим нокаутом во 2-м раунде победил опытного француза Софьяна Умиа, в четвертьфинале, в конкурентном бою по очкам решением большинства судей (счёт: 4:1) победил россиянина Габил Мамедов, в полуфинале по очкам победил армянина Оганеса Бачкова, но в финале, в конкурентном бою по очкам решением большинства судей (счёт: 1:4) опять проиграл кубинцу Энди Крусу, и стал серебряным призёром Олимпиады 2020 года.

Профессиональная карьера 
27 февраля 2021 года в Майами-Гарденсе (США) дебютировал на профессиональном ринге, досрочно техническим нокаутом во 2-м раунде победив опытного боксёра с Багамских Островов Лестера Брауна (4-2-3).

11 декабря 2021 года в Нью-Йорке (США) досрочно ярким техническим нокаутом во 2-м раунде победил опытного мексиканца Хосе Сарагосу (8-3-1).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Кишон Дэвис  — страница на сайте vRINGe.com
 Кишон Дэвис  — новости на сайте AllBoxing.Ru
 Дэвис Кейшон  — новости на сайте Sportbox.ru
 Профиль на сайте Olympics.com 

Боксёры США
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года